Der Sizilianer ist der Titel folgender Werke:

 Der Sizilianer, Roman von Mario Puzo (1984)
 Der Sizilianer (1958), französischer Film von Pierre Chevalier 
 Der Sizilianer (1972), italienisch-französischer Film von Carlo Lizzani
 Der Sizilianer (1987), US-amerikanischer Film von Michael Cimino